Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2008 года — 32-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 26 декабря 2007 года по 5 января 2008 года в Пардубице и Либереце, Чехия. Чемпионом стала сборная Канады, одолевшая в финале сборную Швеции в овертайме со счётом 3:2. Бронзовую медаль выиграла сборная России, победившая в матче за третье место сборную США — 4:2.

Самым ценным игроком чемпионата был признан Стив Мэйсон, который также стал лучшим вратарём турнира. Лучшим бомбардиром соревнования стал Джеймс ван Римсдайк, набравший 11 (5+6) очков за результативность. Лучшим защитником турнира был признан канадец Дрю Даути, лучшим нападающим игрок сборной России — Виктор Тихонов.

Арены 
На предварительном этапе все матчи группы A проходили в «ЧЕЗ Арена», а матчи группы B в «Типспорт Арена». Все матчи плей-офф прошли в «ЧЕЗ Арена», а утешительного раунда в «Типспорт Арена».

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 10 национальных команд — семь из Европы, две из Северной Америки и одна из Азии. Сборные Дании и Казахстана пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

Европа
 ×
 *
 *
 ^
 *
 *

 *
Северная Америка
 *
 *
Азия
 ^

 <div id="1">* = 8 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2007 года
 ^ = 2 команды перешли в высший дивизион по итогам первого дивизиона чемпионата мира 2007 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Предварительный этап

Группа A 

Время местное (UTC+1).

Группа B 

Время местное (UTC+1).

Утешительный раунд 
Учитываются результаты личных встреч предварительного раунда.

Время местное (UTC+1).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 5-е место 
Время местное (UTC+1).

Полуфинал 
Время местное (UTC+1).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC+1).

Финал 
Время местное (UTC+1).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Самый ценный игрок (MVP):
  Стив Мэйсон

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Стив Мэйсон
 Защитник:  Дрю Даути
 Нападающий:  Виктор Тихонов

Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Стив Мэйсон
 Защитники:  Виктор Хедман —  Дрю Даути
 Нападающие:  Патрик Берглунд —  Виктор Тихонов —  Джеймс ван Римсдайк

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2008
М
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехии
Спорт в Пардубице
Международные спортивные соревнования в Либерце
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
Спорт в Чехии в 2007 году
Спорт в Чехии в 2008 году
Чемпионаты мира в Чехии